За́нки () — название географических объектов на Украине:

 Занки — село в Змиёвском районе Харьковской области.
 Занки — железнодорожная станция Южной железной дороги.